«Just Like You Imagined» () — инструментальная композиция американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails с их третьего полноформатного студийного альбома The Fragile. Композиция, выдержанная в размере 10/4 (при этом вступление имеет размер 4/4), характерна партией фортепиано, исполненной Майком Гарсоном, известным по работе с Дэвидом Боуи и The Smashing Pumpkins; дополнительные гитарные партии были записаны Дэнни Лонером и Эдрианом Белью. Некоторые треки гитарных партий содержат уплотнённую фуззовую текстуру, тогда как другие задействуют вместо традиционного гитарного звучания синтезаторные патчи.

Композиция исполнялась на бис на концертах тура Fragility; видеозапись исполнения композиции вошла на DVD-издание альбома And All That Could Have Been; на записи с этого альбома технически сложные в ряде мест пассажи Гарсона были замещены партией терменвокса в исполнении Чарли Клоузера. Помимо этого, запись репетиции на студии Nothing Studios была размещена на сайте NIN во время тура Fragilty.

Композиция была использована в трейлерах фильма «300 спартанцев» 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 "Just Like You Imagined" live @ Henry Fonda Theater, LA 9.08.09 at Vimeo
 Композиция «Just Like You Imagined» на NINWiki

Песни 1999 года
Песни Nine Inch Nails
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аланом Молдером
Инструментальная музыка